Az MSZP rövidítés a következőket takarhatja:

Magyar Szocialista Párt, 1989-ben, az MSZMP-ből létrejött párt
Magyarországi Szocialista Párt, 1919-ben létrehozott politikai párt, a Magyarországi Tanácsköztársaság idején működő egyetlen párt
Magyar Szabadság Párt, 1946–ban létrejött, rövid életű jobboldali párt volt a Második magyar köztársaságban, Sulyok Dezső volt az egyetlen elnöke.